Freundlinger ist der Familienname von:

 Eduard Freundlinger (* 1970), österreichischer Schriftsteller
 Elisabeth Freundlinger (* 1953), österreichische Politikerin und Sängerin
 Franz Freundlinger (1888–1973), österreichischer Politiker (LB, ÖVP), Salzburger Landtagsabgeordneter
 Kurt Freundlinger (* 1930), österreichischer Künstler